Klaren, compenseren van de drukverandering in de oren, onder andere bij onder water duiken.
Klaren (bierbrouwen), onderdeel van het bierbrouwproces.